Ел Меските де Абахо има више значења:

 Ел Меските де Абахо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските де Абахо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику